24/7 (bedrijfstijd), term die aanduidt dat iets doorlopend gaande is
 24/7 (televisieprogramma), Nederlands televisieprogramma
 24Seven, Britse televisieserie
 Twenty 4 Seven, Nederlands danceproject
 24/Seven, album van de Amerikaanse band  Big Time Rush
 Twenty Four Seven (Tina Turner)
 24/7 (GusGus), album van de IJslandse band GusGus
 24/7 (roman), een internetroman van Willem Melchior
 24 juli
 TwentyFourSeven, film uit 1997 van Shane Meadows met Bob Hoskins
 24/7 (3T)